Copycat puede referirse a:

Efecto copycat

Cine y audiovisual 
 Copycat (película), de Jon Amiel, 1995.

Literatura 
 Copycat (Marvel Comics), personaje ficticio del cómic X-Men.